Henrik Wallgren kan avse:

 Henrik Wallgren (författare) (född 1965), svensk författare, sångare och kompositör
 Henrik Wallgren (zoolog) (1928–2014), finländsk zoolog